

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6 

 Klonowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. golubsko-dobrzyńskim, w gminie Zbójno 
 Klonowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Lubiewo 
 Klonowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Opinogóra Górna 
 Klonowo – osada w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Sztabin
 Klonowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. działdowskim, w gminie Lidzbark 
 Klonowo – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Ostróda

Zobacz też 
 Klonów